Forlani es un apellido italiano que puede hacer referencia a:

Arnaldo Forlani, político italiano.
Claire Forlani, actriz inglesa.
Remo Forlani; escritor y cineasta francés.